Az alábbi családfa a Jüan-dinasztia (1271 – 1368) uralkodóit tartalmazza. Az uralkodóknál felül a mongol név, alatta a kínai templomnév van megadva.

Kis évszámok jelentése a személyeknél:
 Ha 2 van: 1. születés – 2. halál
 Ha 3 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. halál
 Ha 4 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. trónfosztás/lemondás – 4. halál

Jegyzetek

Források 
 baike.baidu.com
 http://steppeasia.pagesperso-orange.fr/genealogie_gengis_khan.htm

Kapcsolódó szócikkek 
 Kínai uralkodók listája

 
 
Jüan-dinasztia